Кубок Данії з футболу () — футбольне змагання, яке щорічно проводить Данський футбольний союз серед футбольних клубів Данії. Проводиться з 1955 року. У 1990—1996 роках називався «Кубок Giro», у 1997—1999 — «Кубок Compaq», у 2000—2004 — «Кубок DONG», з 2005 — «Кубок Ekstra Bladet» (за назвами спонсорів).

Переможці

Посилання 
 Результати та статистика на rsssf.com